Unidade Paraná Seguro — projeto de pacificação do Governo do Paraná, no Brasil
 United Parcel Service — empresa multinacional estadunidense que opera na área de logística
 Fonte de alimentação ininterrupta — acrônimo de Uninterruptible Power Supply, que é uma unidade de alimentação sem interrupções

Desambiguação